Обуховский — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Обуховский, Анатолий Романович (1925—1997) — Герой Советского Союза.
 Обуховский, Афанасий Ильич (1914—1967) — полный кавалер ордена Славы.
 Обуховский, Иван Денисович (1924—1989) — Герой Советского Союза.

Топонимы 
 Обуховский — муниципальный округ в Невском районе Петербурга.
 Обуховский — посёлок, Камызякский район Астраханской области.

См. также 

 Большой Обуховский мост
 Обуховский мост
 Обуховский путепровод
Обуховский район в Киевской области.
Обуховский район в Петрограде

 Обухов
 Обухова
 Обуховка
 Обухово
 Обуховская
Невско-Обуховский район